

Patronyme 

 Anne Abernathy, lugeuse des Îles Vierges des États-Unis ;
 Lewis Abernathy, réalisateur américain ;
 Ralph Abernathy, défenseur américain des droits civiques ;

personnages de fiction
 Alice Abernathy, personnage fictif de la série des films Resident Evil ;
 Eleanor Abernathy, personnage récurrent de la série Les Simpson.

Toponyme 

 Abernathy, comtés de Hale et de Lubbock, Texas, aux États-Unis ;
 Abernathy, comté de Cleburne, Alabama, aux États-Unis ;
 Abernathy Field Station, comté de Washington, Pennsylvanie, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme